Фудзиóка - японская фамилия и название нескольких населённых пунктов:

Фамилия
 Фудзиока, Хироси (, р. 1946) — японский актёр.
 Фудзиока, Нобукацу (, р. 1943) — японский историк-ревизионист.
 Фудзиока, Сюхэй (, р. 1950) — японский скульптор.
 Фудзиока, Микио (, 1981 — 2018) — японский музыкант, гитарист.

Населённые пункты
 Фудзиока () — посёлок в префектуре Айти Японии.
 Фудзиока () — город в префектуре Гумма Японии.
 Фудзиока () — бывший посёлок в префектуре Гумма Японии (существовал до 1954 года).
 Фудзиока () — посёлок в префектуре Тотиги Японии.